

Culture et société 
 Le château d'Authun est un château situé à Huparlac (Aveyron, France).

Patronyme 
 Authun ou d'Authun est un nom de famille. On trouve aussi Authun le Jeune, d'Authun d'Austrasie, d'Authun David, d'Authun de Clavizon, d'Authun de Gadagne, Dautin d'Authun, d'Auvergne d'Authun, de Authun Veyret, de Gadaigne d'Authun de Bouthéon, de la Baume d'Authun, Galaguet de Authun et Veyret de Authun.

Toponyme 

 Authun, une ancienne commune de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Authun, une ancienne graphie d'Autun (Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté).

Notes et références 

Homonymie de patronyme